Чемпионат Израиля по баскетболу среди женщин — турнир среди израильских баскетбольных женских команд. Первый розыгрыш состоялся в 1957 году, чемпионками которого стала команда «Маккаби» Тель-Авив. Больше всего титулов — 15 на счету у «Элицура» из Тель-Авива

Чемпионы 

 * — выступали совместной командой

Достижения клубов

Примечания

См. также 
 Чемпионат Израиля по баскетболу

Ссылки 
 Официальный сайт Федерации баскетбола Израиля 

Чемпионат Израиля по баскетболу среди женщин